Helenos ist in der griechischen Mythologie der Name
 eines trojanischen Prinzen, siehe Helenos (Sohn des Priamos)
 eines griechischen Trojakämpfers (Patronymikon: Oinopides), Sohn des Oinops

sowie der Name
 eines ptolemäischen Strategen, siehe Helenos (Politiker)
 eines Asteroiden, siehe (1872) Helenos
 eines Open-Source-Betriebssystems, siehe HelenOS